, termes anglais signifiant en français Seul le temps, peut désigner :
 Only Time, une chanson de l'album A Day Without Rain de la chanteuse Enya sortie en 2000 ;
 Only Time – The Collection, une compilation de la chanteuse Enya sortie en 2002.

Voir aussi 
 It's Only Time, un album du chanteur Drake Bell sorti en 2006
 Only Every Time, un album du groupe The Graduate sorti en 2010